— японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории города Сусоно. Им было открыто 16 астероидов, 10 из которых он обнаружил совместно со своим коллегой Тосимасой Фурутой.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Ёсио Кусида
 Цунэо Ниидзима
 Масаюки Ивамото

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов